Goezia: pratica magica per l'evocazione di demoni.
Goezia: genere di Nematodi